Plusieurs villes possèdent un boulevard de Marseille :

Boulevard de Marseille à Abidjan

Boulevard de Marseille à Bandol

Boulevard de Marseille à Casablanca

Marseille Boulevard